Dukuhturi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Dukuhturi, Bumiayu, by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Dukuhturi, distrikt, Jawa Tengah, 
 Dukuhturi, Tegal, by, Jawa Tengah, 
 Dukuhturi, Ketanggungan, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar